Plusieurs sanctuaires de l'Église catholique sont nommés sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde en Italie :
 le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde de Ceranesi en Ligurie ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde de Perloz en Vallée d'Aoste ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde de Tortone dans la province piémontaise d'Alexandrie.

Voir aussi